Ла Ордења има више значења:

 Ла Ордења (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ордења (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ордења (Моролеон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ордења (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ордења (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ордења (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ордења, Ла Ордења де Уизатаро (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ордења (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ордења (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ордења (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ордења (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ордења (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ордења (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ордења (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ордења (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ордења (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ордења (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ордења (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ордења (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Ордења (Сан Франсиско Халтепетонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ордења (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Ордења (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ордења (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ордења, Абел Родригез (Ла Антигва), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ордења (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Ордења (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику